Sauerwiesengraben ist ein Gewässername:

 Sauerwiesengraben (Annelsbach), linker Zufluss des Annelsbachs (zum Oberhöchster Bach, zur Mümling)  in Hummetroth, Gemeinde Höchst im Odenwald, Odenwaldkreis, Hessen
 Sauerwiesengraben, anderer Oberlaufname nahe Hillesheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz des Haaggrabens (zur Selz)
 Sauerwiesengraben (Main), rechter Zufluss des Obermains nach Wiesen, Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern 
 Sauerwiesengraben (Mauch), rechter Zufluss der Mauch nach Oppersberg, Gemeinde Fremdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Sauerwiesenbach
 Sauerwiesgraben (Rauhe Ebrach), Oberlaufname bei Grasmannsdorf eines Auengrabens zur Rauhen Ebrach von links gegenüber Stappenbach, Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern